Shameless bezeichnet:

 zwei Fernsehserien:
 Shameless (britische Fernsehserie), eine britische Fernsehserie
 Shameless (US-amerikanische Fernsehserie), die US-amerikanische Adaption der britischen Fernsehserie
 Shameless (Album), ein Album der Band Therapy? aus dem Jahr 2001
 Shameless (Band), eine deutsche Hard-Rock-Band